Jméno Pelagius nosili dva papežové římskokatolické církve. Jméno je latinskou formou řeckého jména Πελαγιος (Pelagios), které je odvozeno od slova πελαγος (pelagos), které znamená: moře.

papežové
 Pelagius I. – pontifik v letech 556–561
 Pelagius II. – pontifik v letech 579–590

další osoby jménem
 Pelagius

Papežové podle jména